Будрис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Будрис, Альгирдас Казевич (род. 1939) — литовский кларнетист и музыкальный педагог
 Будрис, Альгис (1931—2008) — американский фантаст, критик.
 Будрис, Франциск (1882—1937) — католический священник.